een roman van Antoon Coolen; zie Dorp aan de rivier (boek)
 de verfilming van dit boek door Fons Rademakers; zie Dorp aan de rivier (film)